Les Internationaux de France de tennis 2017 se déroulent du 28 mai au  au stade Roland-Garros à Paris. Il s'agit de la  du tournoi de tennis professionnel des Internationaux de France de tennis, deuxième levée de la tournée du Grand Chelem.

Chez les hommes, Rafael Nadal améliore son record de victoires sur la terre battue parisienne et plus généralement dans un tournoi du Grand Chelem, en s'imposant pour la dixième fois depuis 2005, après une victoire en finale en trois sets contre Stanislas Wawrinka.

Dans le tournoi féminin, Jeļena Ostapenko, 20 ans,  mondiale au début de la quinzaine, et qui n'avait jamais gagné un tournoi de la WTA en simple, triomphe en finale face à Simona Halep.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Chez les hommes, Roger Federer a réalisé un excellent début de saison avec ses victoires à l'Open d'Australie et aux Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami. Longtemps incertain quant à sa présence Porte d'Auteuil, le Suisse, qui n'a disputé aucun tournoi sur terre battue, déclare forfait le  afin de se préserver pour Wimbledon. Rafael Nadal, vainqueur à Monte-Carlo, Barcelone et Madrid, dispose d'un ratio de 17 victoires pour 1 défaite sur terre battue et apparaît donc comme le grand favori de l'épreuve. Il tentera ainsi de remporter un dixième sacre sur l'ocre parisien, après avoir décroché ses deux premières decima sur le Rocher monégasque et dans la capitale catalane un mois auparavant. Les jeunes Dominic Thiem, vainqueur du tournoi de Rio de Janeiro en février et finaliste des deux tournois espagnols, et Alexander Zverev, vainqueur des tournois sur terre de Munich et Rome, font également partie des prétendants au titre. Le numéro 1 mondial Andy Murray et son dauphin Novak Djokovic n'ont, quant à eux, remporté aucune finale d'un tournoi majeur depuis le début de l'année et ont à cœur d'amorcer pour de bon leur saison. Le numéro 3 mondial Stanislas Wawrinka a pour sa part remporté son premier titre de la saison dans un tournoi ATP 250 un jour avant le début des Internationaux de France, sur la terre battue de Genève.

Du côté du contingent français, le banc des Bleus paraît relativement fragile. Gilles Simon connaît des résultats en dents de scie avec un ratio de 9 victoires pour 11 défaites. Gaël Monfils, blessé à deux reprises à la cheville, compte seulement deux matches sur terre battue pour deux défaites, et sa dernière victoire remonte au . Richard Gasquet a dû faire face à une appendicite lors de la tournée américaine et une blessure au dos lors du Masters 1000 de Madrid, l'éloignant ainsi des courts pendant plusieurs semaines. Un temps incertain après une blessure à l'épaule contractée lors du tournoi madrilène, Jo-Wilfried Tsonga réalise un très bon début de saison avec trois titres à son actif et s'est rassuré en décrochant le premier sacre de sa carrière sur terre battue une semaine auparavant, à Lyon. Lucas Pouille poursuit, quant à lui, son ascension au classement et confirme ses talents sur terre avec une demi-finale à Monaco et un titre à Budapest, malgré ses défaites au  des tournois de Madrid et Rome. Enfin, parmi les qualifiés, le vétéran de 35 ans Paul-Henri Mathieu, qui n'a pas reçu de wild card pour ce qui devait être son dernier Roland Garros, manifestant son mécontentement contre la fédération, déjoue tous les pronostics et se qualifie pour le tableau principal.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont cédé leur statut de numéros 1 mondiaux après la perte de leur trois titres acquis en Californie, en Floride et à Monte-Carlo l'an passé. Néanmoins, leur victoire à Rome la semaine précédente, ainsi que la finale disputée par Nicolas Mahut aux côtés d'Édouard Roger-Vasselin à l'occasion du tournoi de Madrid, sont de bon augure pour les deux Français. Ils devront toutefois se méfier de Henri Kontinen et John Peers, leurs successeurs à la tête du classement, Łukasz Kubot et Marcelo Melo, vainqueurs à Miami et Madrid, mais aussi des tenants du titre Feliciano López et Marc López, finalistes à Monaco, ainsi que les inaltérables frères Bryan, qui entament leur  sur le circuit.

Chez les dames, le parcours semble tout aussi intéressant. La numéro 2 mondiale et finaliste sortante, Serena Williams, vainqueur à l'Open d'Australie, a mis fin à sa saison début avril en raison de sa grossesse et laisse par conséquent le champ libre à plusieurs joueuses en forme. C'est le cas de la Roumaine Simona Halep, sacrée à Madrid et finaliste à Rome une semaine auparavant. Sont également favorites Elina Svitolina, la plus titrée de ce début de saison, et récemment victorieuse dans la capitale italienne, ainsi que Johanna Konta et Karolína Plíšková, qui ont remporté deux titres chacune. La leader du classement Angelique Kerber n'a, quant à elle, toujours pas décroché le moindre trophée depuis le début de l'année, tout comme la tenante du titre Garbiñe Muguruza. Par ailleurs, cette  édition de Roland-Garros aurait pu marquer le retour de Maria Sharapova en Grand Chelem, elle qui avait été suspendue 15 mois en raison de dopage. Longtemps pressentie comme invitée du tournoi, Bernard Giudicelli, le président de la FFT, annonce le  qu'elle ne fait pas partie des wild cards.

Les Françaises semblent beaucoup plus en forme que leurs congénères masculins. En effet, Kristina Mladenovic fait, elle aussi, partie des favorites de la compétition. Elle réalise la meilleure saison de sa carrière avec un titre à son actif et trois autres finales disputées, dont une sur terre battue, à Madrid, lui permettant d'arriver Porte d'Auteuil à la  place mondiale. Caroline Garcia est également en forme avec l'un de ses meilleurs classements (). Toutefois, la polémique qui s'est créée autour d'elle à propos de son refus de jouer la Fed Cup a influé sur ses performances en début de saison.

En double dames, Caroline Garcia, ayant décidé de privilégier cette année le simple, ne s'aligne pas au côté de Kristina Mladenovic, avec qui elle avait décroché le titre l'an dernier. Cette dernière est associée à la Russe Svetlana Kuznetsova. Les favorites sont alors Chan Yung-Jan et Martina Hingis, qui ont remporté trois tournois majeurs, dont deux sur terre battue à Madrid et Rome. Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová sont également en pôle position, notamment avec leur sacre à l'Open d'Australie, en janvier.

Forfaits 
Chez les hommes, on note les forfaits du Japonais Yoshihito Nishioka, blessé au genou gauche, du Russe Dmitri Toursounov, du Suisse Roger Federer, qui a préféré prolonger sa préparation en vue de Wimbledon, et du Tchèque Radek Štěpánek, blessé au dos.

Chez les femmes, on note les forfaits de l'Allemande Laura Siegemund, blessée au genou droit, des Américaines Vania King, également blessée au genou, et Serena Williams, enceinte.

Pendant le tournoi

Simple masculin 
En marge du , le Français Maxime Hamou se voit retirer son accréditation par l'organisation du tournoi, après avoir embrassé de force à plusieurs reprises une journaliste d'Eurosport, créant la polémique aussi bien dans le milieu du sport que sur la scène politique, avec notamment les réactions de la ministre des Sports Laura Flessel ou encore de Cécile Duflot. Le tricolore s'est ensuite excusé pour son attitude. Laurent Lokoli s'est fait, quant à lui, remarquer après son refus de serrer la main de Martin Kližan à la fin du match, considérant que le Slovaque s'est montré  vis-à-vis de lui tout au long de la rencontre.

Après 5 ans d'absence à Roland-Garros, Juan Martín del Potro fait son retour sur la terre battue parisienne tout comme le jeune Australien Thanasi Kokkinakis, absent du circuit depuis octobre 2015 en raison de nombreuses blessures à répétition.

Le jeune espoir allemand Alexander Zverev, récent vainqueur du Masters 1000 de Rome, est battu d'entrée par Fernando Verdasco, qui a su faire parler son expérience.

Gaël Monfils, qui n'a pas gagné un seul match sur terre battue cette saison, signe sa  victoire sur le circuit en simple après sa victoire sur Dustin Brown au .

À l'issue du , sur les 19 Français engagés, seulement 6 se qualifient pour le . Parmi ces défaites marquantes, celles de Jo-Wilfried Tsonga (), Gilles Simon (), Benoît Paire () et Nicolas Mahut (). C'est la première fois depuis 2005 qu'aussi peu de tricolores se qualifient pour le .

L'Argentin Horacio Zeballos, âgé de 32 ans, et le Russe Karen Khachanov, jeune de 21 ans, se qualifient pour la première fois de leur carrière en 1/8 de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Pablo Carreño-Busta rallie, quant à lui, pour la première fois de sa carrière les 1/4 de finale d'un Majeur.

Le tenant du titre Novak Djokovic est éliminé en 1/4 de finale en 3 sets par l'Autrichien Dominic Thiem, qui le bat pour la première fois de sa carrière.

Pour la première fois dans l'ère Open à Roland-Garros, trois des quatre demi-finalistes (Stanislas Wawrinka, Rafael Nadal et Dominic Thiem) n'ont perdu aucun set depuis le début de la compétition.

En se qualifiant en finale, Rafael Nadal et Stanislas Wawrinka détrônent Novak Djokovic, qui passe du  au , après avoir passé 325 semaines dans le top 2.

Simple féminin 
La numéro 1 mondiale Angelique Kerber est battue dès le  par Ekaterina Makarova (2-6, 2-6). C'est la première fois que la tête de série numéro 1 du tableau féminin est éliminée dès son entrée en lice Porte d'Auteuil.

La Tunisienne Ons Jabeur,  mondiale, repêchée à la suite du forfait de Laura Siegemund et participant pour la première fois au tournoi parisien, crée l'exploit au  en battant la  Dominika Cibulková. Elle devient la première joueuse d'un pays arabe à atteindre le  d'un tournoi du Grand Chelem.

C'est la première fois depuis 1994 que deux Françaises sont présentes en 1/4 de finale de Roland-Garros. C'est d'ailleurs la première fois dans leur carrière que Caroline Garcia et Kristina Mladenovic atteignent ce stade de la compétition dans la capitale française.

La tenante du titre Garbiñe Muguruza est éliminée en 1/8 de finale par la Française Kristina Mladenovic, qui atteint pour la deuxième fois de sa carrière les 1/4 de finale d'un Majeur.

À l'issue des 1/8 de finale, l'édition 2017 promet de couronner une championne inédite puisqu'aucune des huit quart-de-finaliste n'a jamais remporté de tournoi du Grand Chelem.

La Lettonne Jeļena Ostapenko devient la première joueuse de son pays à atteindre la 1/2 finale puis la finale d'un tournoi du Grand Chelem en simple.

Alors qu'elle était menée 6-3, 5-1, Simona Halep parvient à retourner la situation et remporte son 1/4 de finale en 3 sets contre Elina Svitolina (3-6, 7-6, 6-0).

La Tchèque Karolína Plíšková, battue en 1/2 finale par Simona Halep, rate l'occasion de détrôner Angelique Kerber au classement de la WTA. La finale oppose la Roumaine à la jeune Lettonne Jeļena Ostapenko, qui a battu Timea Bacsinszky au tour précédent.

Double masculin 
Trois des équipes favorites sont éliminées dès le . Henri Kontinen et John Peers, numéros 1 mondiaux de la discipline, sont battus par David Marrero et Tommy Robredo. Les tenants du titre Feliciano López et Marc López sont sortis par Julio Peralta et Horacio Zeballos. Enfin, les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, têtes de série 2, perdent à domicile contre Nick Kyrgios et Jordan Thompson.

À l'issue du , sur les 16 têtes de série, seulement 3 se qualifient pour les 1/4 de finale et une seule atteint le dernier carré. La finale oppose finalement deux paires inédites, non têtes de série et qui n'ont jamais participé à une finale d'un Grand Chelem.

Double féminin 
L'une des tenantes du titre Kristina Mladenovic, associée jusqu'en fin d'année dernière à sa compatriote Caroline Garcia, est éliminée en 1/8 de finale au côté de sa nouvelle partenaire Svetlana Kuznetsova par les têtes de série 1 Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová.

Double mixte 
Deux des équipes favorites sont éliminées dès le . Les têtes de série 1 Chan Yung-jan et John Peers sont dominées par Abigail Spears et Juan Sebastián Cabal et les tenants du titre Martina Hingis et Leander Paes sont sèchement battus lors de leur entrée en lice par Katarina Srebotnik et Raven Klaasen.

Lauréats 
En simple messieurs, Rafael Nadal rentre un peu plus dans l'histoire en remportant son  à Roland-Garros. Il s'agit du  de sa carrière en simple, son  du Grand Chelem. Il devient ainsi le premier joueur dans toute l'histoire du tennis à détenir 10 titres d'un même Majeur. Cette performance lui permet de redevenir 2 mondial, place qu'il n'avait plus occupée depuis juin 2014, et de se qualifier pour le Masters de fin d'année.

En simple dames, Jeļena Ostapenko, âgée tout juste de 20 ans, crée l'exploit en remportant la finale face à Simona Halep. La Lettonne n'est pourtant pas passée loin de la défaite, elle qui était menée 6-4, 3-0, balle de double break pour son adversaire, avant de renverser la situation. Elle remporte ainsi le  de sa carrière et bat pour la première fois un membre du top 5. Elle devient, par ailleurs, la deuxième joueuse non tête de série à décrocher le titre à Roland-Garros, après Margaret Scriven en 1933. Cette victoire lui permet de faire un bond de 35 places, passant de la  à la  mondiale.

En double messieurs, Ryan Harrison et Michael Venus décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Santiago González et Donald Young. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline, leur  en Grand Chelem. Le Néo-Zélandais, qui n'avait jamais remporté le moindre set sur l'ocre parisien auparavant, offre à son pays son  titre majeur depuis Judy Connor à l'Open d'Australie 1979.

En double dames, Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová s'offrent leur  ensemble en écartant en finale Ashleigh Barty et Casey Dellacqua. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline, leur  du Grand Chelem de la saison.

En double mixte, Gabriela Dabrowski et Rohan Bopanna remportent leur  ensemble en dominant en finale Anna-Lena Grönefeld et Robert Farah. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double garçons

Tableau final

Double filles

Tableau final

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Trophée des Légendes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2017
France
France